Kostelů zasvěcených svatému Rochu je více:

české
 Kostel svatého Rocha (Petrovice)
 Kostel svatého Rocha (Plzeň)
 Kostel svatého Rocha (Praha) – dva kostely
 Kostel svatého Rocha (Slopné)
 Kostel svatého Rocha (Zámrsk)
 Kostel svatého Rocha (Žebrák)

cizozemské
 Kostel svatého Rocha (Paříž)
 Kostel svatého Rocha (Stari Grad)

Související články 
 Kaple svatého Rocha

Externí odkazy